Појам  може да се односи на:

Ехидна (митологија), у грчкој митологији име наказне кћерке морских божанстава Форкија и Кето или Геје и Тартара
 Ехидна (сателит)
 Ехидна (биологија)